Topolino e l'imperatore d'America è una storia a fumetti creata da Massimo De Vita ed è il seguito di Paperino e il cimiero vichingo.

Trama 
Pippo, discendente di Pippus il Bretone, primo uomo ad aver messo piede in America, è il proprietario del cimiero vichingo e, quindi, imperatore d'America.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Topolino